Abúndio e Abundâncio — mártires do 
 Abundâncio (cônsul) — oficial do 
 Abundâncio (conde) — oficial do 
 Abundâncio (homem ilustre) — nobre do 
 Abundâncio (prefeito pretoriano) — oficial do 
 Abundâncio (prefeitiano) — oficial do 

Desambiguações de antropônimos